Gotika je lahko:

 gotika - umetnostna smer
 neogotika - umetnostna smer z izvorom v sredini 18. stoletja
 Gotika - film, ki ga je leta 1986 režiral Ken Russell

Z izvorom v romantiki, se beseda v 20.stoletju nanaša na karkoli mračnega ali temačnega:

 Gothic horror
 Goth subkultura
 Gothic metal
 Gothic rock
 Gothic fashion 
 Gothic - računalniška igra
 Gothic - heavy metal/goth metal album skupine Paradise Lost iz leta 1992
 Gothminister - norveška glasbena skupina

Glej tudi 

 Gotščina - germanski jezik
 Gotica

az:Qotika
eu:Gotiko
zh:哥特